Delin är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Birger Delin (1879–1954), svensk ingenjör
 Carl Delin (1865–1934), svensk jurist
 Lars Delin (1921–1999), svensk jurist